USS Ingersoll je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Ingersoll (DD-652) 
 USS Ingersoll (DD-990)

Ingersoll